Княгиня Мари́я Кла́вдиевна Те́нишева (урождённая Пятковская, по отчиму — Мария Морицовна фон Дезен; в первом браке — Николаева; , Санкт-Петербург, Российская империя — 14 апреля 1928,  (пригород Парижа), Франция) — русская дворянка, общественная деятельница, художница-эмальерка, преподавательница, меценатка и коллекционерка. Основательница художественной студии в Петербурге, Рисовальной школы и Музея русской старины в Смоленске, ремесленного училища в Бежице, а также художественно-промышленных мастерских в собственном имении Талашкино. Представительница русского культурного национализма.

Биография 
Мария Пятковская родилась  1858 года в Петербурге. В 1869 году поступила в гимназию Марии Спешневой, обучение в которой велось по программам мужских реальных училищ. Увлеклась изучением иностранных языков, отечественной историей и естественными науками.

Первый брак 
В 1876 г. вышла замуж за Рафаила Николаевича Николаева. У супругов родилась дочь, также названная Марией. Брак не сложился; вскоре Мария Клавдиевна с маленькой дочерью уехала в Париж к знаменитой Матильде Маркези учиться пению, так как имела хороший голос (меццо-сопрано). В Париже познакомилась с Иваном Тургеневым, Константином Маковским, написавшим ее портрет, и Антоном Рубинштейном.

В 1885 году Мария Клавдиевна Николаева и Рафаил Николаевич Николаев развелись, их дочь , Мария Рафаиловна Николаева была определена в закрытый пансион. Впоследствии дочь отдалилась от матери, не поняв ее выбор в сторону творческой самореализации.
Мария Клавдиевна Николаева поселилась в Талашкино, родовое имение своей близкой подруги Екатерины Святополк-Четверинской, где она открыла первую школу для крестьянских детей.

Брак с Вячеславом Тенишевым. Занятия изобразительным искусством 
В 1888 г. уехала в Москву, предполагая выступать в театре. Познакомилась с Константином Станиславским, сыграла роль в поставленном им благотворительном спектакле. Через некоторое время по возвращении в Россию Мария Клавдиевна знакомится с князем Вячеславом Николаевичем Тенишевым — крупным российским промышленником. В 1892 г. Мария вступила в брак с ним (родные мужа бесприданницу не признали, и в родословную князей Тенишевых Мария Клавдиевна не была вписана). Супруги поселились недалеко от Бежицкого завода в имении Хотылёво, приобретённом князем Тенишевым в Брянском уезде Орловской губернии и расположенном на берегу реки Десны, где княгиней была основана одноклассная школа. Просветительская деятельность княгини Тенишевой началась с организации ремесленного училища близ Бежицкого завода (первый выпуск которого состоялся в мае 1896 года), столовой и клуба для рабочих завода.

М. К. Тенишева обладала великолепным художественным вкусом, чувствовала и любила искусство. «Настоящей Марфой Посадницей» назвал её Н. К. Рерих. Тенишева собирала акварели и была знакома с художниками Васнецовым, Врубелем, Рерихом, Малютиным, Бенуа, скульптором Трубецким и многими другими деятелями искусства. Ею была организована студия для подготовки молодых людей к высшему художественному образованию в Петербурге (1894—1904), где преподавал Репин. Параллельно была открыта начальная рисовальная школа в Смоленске 1896—1899 гг. Во время пребывания в Париже Тенишева училась в Академии Жюлиана, серьёзно занималась живописью, коллекционированием. Коллекция акварелей русских мастеров была передана Тенишевой в дар Государственному Русскому музею.

Мария Клавдиевна субсидировала (совместно с С. И. Мамонтовым) издание журнала «Мир искусства», материально поддерживала творческую деятельность А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева и других выдающихся фигур «Серебряного века». О сотрудничестве с Дягилевым княгиня впоследствии особо пожалела, о чём предупреждал её муж:

«А за Дягилева ручаюсь тебе, что ты ему так же интересна, как прошлогодний снег, ему нужны только средства…»

Заветной мечтой М. К. Тенишевой было эмалевое дело, в котором её ожидал огромный успех. Именно благодаря трудам Тенишевой и её исканиям было возрождено эмалевое дело, совместно с художником Жакеном были разработаны и получены более 200 тонов непрозрачной (опаковой) эмали, восстановлен способ изготовления «выемчатой» эмали. Труды Марии Клавдиевны были оценены по достоинству, и во Франции она была избрана действительным членом Общества изящных искусств в Париже и членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. После выставки своих работ в Риме Тенишева получила Почётный диплом от итальянского Министерства народного просвещения и была избрана почётным членом Римского археологического общества.

Мария Тенишева в Смоленске и Талашкино 
Истинной страстью М. К. Тенишевой была русская старина. Собранная ею коллекция предметов русской старины была выставлена в Париже и произвела неизгладимое впечатление. Именно эта коллекция стала основой музея «Русская старина» в Смоленске. В 1911 году Тенишева передала в дар Смоленску первый в России музей этнографии и русского декоративно-прикладного искусства «Русская старина». По этому поводу ей лично было создано эмалированное блюдо с надписью «Московскому археологическому институту. Придите, владейте, мудрые. Блюдите скрытню сию и да будут во веки сокровища во граде Смоленске на служение народу русскому. Блюдо сие построила трудами своими княгиня Мария Тенишева в лето 1911 года». Тогда же Тенишева была удостоена звания почётной гражданки города Смоленска.

Тенишевы в своём доме в Петербурге собирали широкую творческую интеллигенцию, композиторов.

«На наших [музыкальных] вечерах [в Петербурге] участвовали Брандуков, Гофман, Скрябин, Ментер, Вержбилович, Ауэр, Аренский…»

Княгине Тенишевой довелось спеть у себя дома романсы П. И. Чайковского под фортепианный аккомпанемент самого автора. После чего Пётр Ильич был в восторге от особенного вокального исполнения княгини.

Одним из главных просветительских проектов в жизни Тенишевой стало Талашкино — родовое имение княгини Екатерины Константиновны Святополк-Четвертинской (урождённая Шупинская) (1857—1942), которое Тенишевы приобрели в 1893 г. (управление делами было оставлено в руках бывшей хозяйки). Дружившие с детства Тенишева и Святополк-Четвертинская воплотили в Талашкино концепцию «идейного имения», то есть центра просветительства, возрождения традиционной народной художественной культуры и одновременно — развития сельского хозяйства.

В 1894 г. Тенишевы приобрели недалеко от Талашкина хутор Флёново и открыли там уникальную по тем временам сельскохозяйственную школу, собрав превосходных преподавателей и богатейшую библиотеку. Использование самых передовых достижений аграрной науки позволило школе готовить высокоэффективных фермеров, которых требовала реформа Столыпина. Большое внимание княгиня уделяла созданию во Флёново храма Святого Духа. Идут споры о создателе архитектурного проекта храма. Среди наиболее распространённых версий авторство проекта самой княгини Марии Тенишевой. Известно, что значительную роль в создании проекта сыграли художник-портретист Сергей Малютин и основатель российской архитектурной фотографии Иван Барщевский. Автором плохо сохранившихся росписей интерьера храма и мозаики на фасаде над входом в храм является российский философ, художник, путешественник Николай Рерих.

Княгиня Тенишева была наполнена глубокими патриотическими чувствами, горела русской национальной идеей.

«А что же случилось с верхами? С так называемыми образованными сословиями? Случилось то, что они дали нам ряд поколений, лишенных патриотизма и презрительно и недоброжелательно относящихся ко всему русскому. Русское общество веками понемногу теряло свое достоинство, стало стыдиться самого себя, и в наши дни у большинства окончательно исчезло сознание русской национальной идеи».

«Мы больны, мы очень тяжко больны! Наша якобы молодая нация, не дойдя еще до зари своего рассвета, успела уже подгнить у самого корня и, как ветхий организм, разлагается! Страшно! Больно до слез, обидно…»

Остро переживала разложение церковных клириков, участвовавших в событиях, связанных с персоной Распутина.

«До чего мы дожили! Религия поругана, духовенство запугано, ум, способности людей обесценены, отброшены, как ненужный хлам, и на поверхность всплывают одни авантюристы за другими…»

Княгиня Тенишева после 1905 года 
В 1905 году из-за революционных событий Тенишева покинула Россию. Постепенно в Париж вывозилась и ее коллекция. В Париже совместно с Сергеем Дягилевым была проведена выставка, на которой были представлены предметы декоративно-прикладного искусства из собрания Тенишевой. Париж захлестнула мода на русские мотивы.

Мария Клавдиевна помогала в снабжению фронта во время Первой мировой войны, в частности выращиванием и доставкой капусты (1916 год). Не только фронт, но и тылы находились в глубоком упадке, что крайне огорчало княгиню.

«А вот по сравнению с ними [купцами их детьми] крестьянин… Не зная даже слова „патриотизм“, он отдал родине все, что имел: своих сынов, свою последнюю скотину, свой посильный труд в лице копошащейся бабы с подростком на одинокой нивке, наконец, он отдал самое дорогое — свою жизнь!»

Княгиня видела предательство элит в России, которое особо проявилось в годы войны:

«Все эти либералы, социал-демократы и прочие — пустые краснобаи, не лучше других. Их громкие фразы о благе человечества лишь корка, под которой скрывалась обида неудачника или мелкая душонка, или все тот же карьеризм, в котором они обвиняли других. Я так часто видела, что слова их не сходились с делами… Усиленная пропаганда антимилитаризма, интернационализма и других „измов“ ослабила патриотический дух, вернее, уничтожила это вполне естественное чувство».

Тенишева твёрдо стояла на народных позициях, даже когда это было не модно и вызывало насмешки у некоторых зазнаек.

«Меня всегда коробит шутливая снисходительность по отношению к коренным недостаткам нашего русского характера, которые обыкновенно, в виде утешения, объясняют „славянской натурой“. Что это такое за „славянская натура“? Говорят, что особенностями этого нашего характера являются доброта, мягкость, доверчивость, добродушие, мечтательность и снисходительность. Без сомнения, такие черты были бы очень симпатичными, если бы они проявлялись в здравых границах благоразумия, в противном же случае они легко становятся недостатком, наносящим не только ущерб близким, но и вред обществу. В преувеличенной мере эти самые свойства легко вырождаются, и доброта превращается в слабость, мягкость — в бесхарактерность, доверчивость — в безалаберность, добродушие — в шаткость, мечтательность — в лень и, наконец, снисходительность — в беспринципность. Из всех наших сословий, я думаю, лишь крестьянство и духовенство еще сохраняют в чистом, неискаженном виде эти стороны характера».

Из множества художников, с которыми приходилось контактировать М. К. Тенишевой были ментально близки и особо приятны М. А. Врубель и Н. К. Рерих.

«С Врубелем мы были большими приятелями. Это был образованный, умный, симпатичный, гениального творчества человек, которого, к стыду наших современников, не поняли и не оценили. Я была его ярой поклонницей и очень дорожила его милым, дружеским отношением ко мне; Такие таланты рождаются раз в сто лет, и ими гордится потомство».

«Из всех русских художников, которых я встречала в моей жизни, кроме Врубеля, это [Н. К. Рерих] единственный, с кем можно было говорить, понимая друг друга с полуслова, культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся».

Во время гражданской войны в России, после 26 марта 1919 года госпожа Тенишева вместе с самой близкой подругой Е. К. Святополк-Четвертинской, горничной Лизой и близким другом и помощником В. А. Лидиным покинула Россию в очередной раз, но уже навсегда, и уехала через Крым во Францию. Эмиграция произошла до эвакуации частей Русской армии и гражданского населения под руководством барона П. Н. Врангеля. Написанные в эмиграции и опубликованные в Париже уже после её смерти воспоминания княгини Тенишевой — «Впечатления моей жизни. Воспоминания» — охватывают период с конца 1860-х до новогодней ночи 1917 г.

Княгиня Тенишева скончалась 14 апреля 1928 г. в парижском пригороде Ла-Сель-Сен-Клу.

Оценки деятельности 
В некрологе, посвящённом Марии Клавдиевне, И. Я. Билибин писал:

Всю свою жизнь она посвятила родному русскому искусству, для которого сделала бесконечно много.

Галерея

Анекдоты 
 По легенде Тенишева была внебрачной дочерью Александра II (см. Внебрачные дети русских императоров)

Труды 
 М. Тенишева. Эмаль и инкрустация. Прага, 1930.

См. также 
 Шабельская, Наталья Леонидовна

Примечания

Библиография 
 Билибин И. Памяти кн. М. Кл. Тенишевой // Возрождение. — 1928. — 19 апреля. — № 1052.
 Озер, Джеско. Мир эмалей княгини Марии Тенишевой. — М.:, 2004. — 65 с. : ил., портр., цв. ил. — ISBN 5949820096
 Журавлёва Л. «Далось мне это не без борьбы» // Прометей [: историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей»]. — Т. 14. — М.: Молодая гвардия, 1987. — 383 [1] с. — С. 65-79.
 Журавлёва Л. С. Княгиня Мария Тенишева. — Смоленск: Смол. пед. ин-т, 1992 (1993). — 235,[2] с. : ил. — ISBN 5880180123; — 2-е изд., расшир. и испр.: Смоленск; Минск: Полиграмма, Алфавит, 1994. — 318, [2] с. : ил. — ISBN 5872640299
 Рерих Н. К. Заклятое зверьё: Эмали кн. М. К. Тенишевой // Нива. — 1909. — № 28 [2 мая]. — С. 340—341.
 Рерих Н. К. Памяти М. К. Тенишевой // Тенишева М. К. Эмаль и инкрустация. — Прага: Seminarium Kondakovianum, 1930. — 162 с. — С.8-13.
 Святополк-Четвертинская Е. К. . Кн. М. К. Тенишева: некролог // Там же. — С.5-7.
 [ Рош, Дени ] Roche, Denis. L’Art russe: Les emaux champlevés de la Princesse Marie Tenichev: 20 planches en couleurs. — Paris:  & Cie, 1909.
 Княгиня М. К. Тенишева и Смоленский край: библиогр. указ.: к 160-летию со дня рождения / Смоленская областная универсальная научная библиотека имени А. Т. Твардовского; сост.: В. И. Карпеченкова, И. Е. Малащенкова. — Смоленск: Свиток, 2018. — 517 с. : ил., портр.
 Княгиня Мария Тенишева в зеркале Серебяного века [каталог выставки 24 июня — 15 сентября 2008 г. в ГИМ ]. — М.: ГИМ, 2008. — 214 с. : ил.

Ссылки 
 Мир эмалей княгини Марии Тенишевой
 Род князей и мурз Тенишевых
 Мечта княгини Тенишевой
 Международная научно-практическая конференция «М. К. Тенишева и её время»

Мария Клавдиевна
Меценаты Российской империи
Мир искусства
Собиратели икон
Почётные граждане Смоленска
Художницы России XIX века
Княгини Российской империи
Русские эмигранты первой волны во Франции
Умершие 14 апреля
Деятельницы культуры Серебряного века
Обучавшиеся в Академии Жюлиана
Эмальеры
Благотворительницы